Date julienne peut désigner :
 une date dans le calendrier julien, parfois repérée par le sigle a.s. pour ancien style (ou OS pour Old Style en anglais) ; 
 une expression parfois employée comme synonyme de jour julien ;
 un système de notation des dates utilisé au sein des forces armées canadiennes, principalement en approvisionnement. Il utilise un nombre de cinq chiffres représentant une date située dans une période de dix ans. Le format est le suivant : aaxxx. Les deux premiers chiffres représentent l'année. Ainsi, 05 représentera 2005. Les trois autres chiffres indiquent la date dans l'année selon l'ordre des journées. Ainsi, 001 sera le  janvier tandis que 359 sera le  ( dans une année bissextile). Donc, 05111 représentera le . Ce système est utile sur une courte période.